ražanj

Hrvatska:
 Ražanj (Rogoznica), naselje u općini Rogoznica
 Rt Ražanj, krajnja zapadna točka otoka Brača

Srbija:
 Ražanj (Srbija), naselje i općina u Srbiji